Аннотированный список выпусков сатирического тележурнала «Фитиль-дайджест», созданных с 2004 года (первый год выхода журнала) по 2008 год. За этот период было выпущено 187 выпусков. После 187-го выпуска тележурнал закрыли.

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

Ссылки 
 Список выпусков тележурнала «Фитиль» на неофициальном сайте.
 Официальный канал киножурнала «Фитиль» на Youtube.